Skogstorp kan syfta på:
Skogstorp, Eskilstuna kommun – en tätort i Eskilstuna kommun
 Skogstorps hamn – en tilläggningsplats för ångfartyg
 Skogstorps kraftstation – ett vattenkraftverk i Hyndevadsån
 Skogstorps station – en station i Skogstorp på Oxelösund–Flen–Västmanlands Järnväg
 Skogstorps Sågverk – ett sågverk i Skogstorp
Skogstorp, Falkenbergs kommun – en bebyggelse i Falkenbergs kommun
Skogstorp, Haninge kommun – en småort i Haninge kommun
 Skogstorp, Järfälla kommun –  ett torp under Ulvsättra gård
Skogstorp, Sollentuna kommun –
Skogstorp, Södertälje kommun –
Skogstorp, Norrtälje kommun –
Skogstorp, Nynäshamns kommun – en gård i Stutby
Skogstorp (kronolägenhet) – en form av kronolägenheter som 1891 infördes i Norrbottens län och 1904 i Västerbottens län
 Skogstorps naturreservat – ett naturreservat i Södertälje kommun